Clanis – antico fiume dell'Etruria meridionale
Clanis – antico nome del fiume Clanio, in Campania
Clanis – genere di lepidotteri della famiglia Sphingidae